Улица Чеки́стов — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Чекистов — улица в Екатеринбурге.
 Улица Чекистов — улица в Калининграде.
 Улица Чекистов — улица в Орле.
 Улица Чекистов — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Чекистов — улица в Тюмени.

Украина 
 Улица Чекистов — прежнее название улицы Филиппа Орлика в Киеве.

См. также 
 Площадь Чекистов
 Переулок Чекистов — бывшее название переулка Костя Гордиенко в Киеве
 Проспект Чекистов — проспект в Краснодаре
 Чекистский тракт